-{Filozoa}- su monofiletička grupa unutar Opisthokonta. Oni obuhvataju životinje i njihove najbliže jednoćelijske srodnike (organizme koji su srodniji životinjama nego gljivama ili -{Mesomycetozoa}-).

Tri grupe su trenutno dodeljene kladu -{Filozoa}-:

 Grupa -{Filasterea}- - nedavno definisana grupa koja obuhvata rodove -{Ministeria}- i -{Capsaspora}-
 Grupa -{Choanoflagellatea}- - collared flagellates
 Carstvo -{Animalia}- - prave životinje

Etimologija 
Od latinskog -{filum}- sa značenjem nit i grčkog -{zōion}- sa značenjem životinja.

Kladogram 
Najnoviji kladogram je

Reference